Ме́ган Малла́лли (, род. , Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса, комедиантка, телеведущая и певица. Наиболее известна по роли Карен Уокер в ситкоме «Уилл и Грейс» (1998–2006, 2017 — ). За свою роль она получила восемь номинаций на премию «Эмми» в категории «Лучшая женская роль второго плана в комедийном телесериале», выиграв дважды, в 2000 и 2006 годах. Маллалли также получила три премии Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в комедийном сериале в 2001, 2002 и 2003 годах. Кроме этого, она четырежды была номинирована на «Золотой глобус». Начиная с 2017 года, Маллалли исполняет свою роль в возрождении сериала.

С 2006 по 2007 год она вела собственное ток-шоу «», а после была приглашенной звездой в телесериалах «Парки и зоны отдыха», «Счастливый конец», «Студия 30», «Юристы Бостона» и «Новые приключения старой Кристин». Вдобавок к ролям на телевидении, Маллалли также появлялась в таких фильмах, как «В хлам» (2012), «Короли лета» (2013) и «Почему он?» (2016).

Ранние годы

Карьера

Личная жизнь 
В середине 1990-х годов Маллалли была замужем за агентом по поиску талантов Майклом А. Катчером.

Во время работы над постановкой пьесы «The Berlin Circle» в 2000 году Маллалли встретила актёра Ника Оффермана. Они поженились 20 сентября 2003 года после 18 месяцев отношений. Пара вместе появилась на экране в сериалах «Уилл и Грейс», «Парки и зоны отдыха», а также фильмах «Короли лета», «В хлам» и «Монстры на каникулах 2».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Megan Mullally & Supreme Music Program- Megan’s Band
 Supreme Story Program

Телеведущие США
Танцовщицы США
Певцы и певицы США
Комедиантки США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Активисты ЛГБТ-движения в США
Лауреаты GLAAD Media Awards
Киноактрисы США
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Школы коммуникаций Северо-Западного университета